Pepel steht für:
 Pepel (Volk), eine Volksgruppe im westafrikanischen Guinea-Bissau
 Pepel (Sprache), eine afrikanische Sprache
 Pepel (Sierra Leone), eine Hafenstadt auf der gleichnamigen Halbinsel im westafrikanischen Sierra Leone
 Pepel (Pferd), Trakehner-Hengst der Dressurreiterin Jelena Petuschkowa
 Hafen Pepel, Hafen in Sierra Leone

Siehe auch:
 Pepl